Amar Sonar Bangla ("Mi Bengala Dorada") es el himno nacional de Bangladés. Escrito y compuesto por el poeta Rabindranath Tagore, con motivo de las protestas por el proyecto de partición de Bengala presentado por el virrey Lord Curzon en 1905, fue adoptado en 1972. El autor es escritor del movimiento Brahmo Samaj (pero luego convertido al hinduismo), y el primer asiático en ganar el premio Nobel de literatura. Es ahora el himno nacional de Bangladés.

Letras

En bengalí

Traducción
Mi Bengala de oro, te amo
Por siempre tus cielos, tu aire pone mi corazón en sintonía
Como si fuera una flauta
En primavera, oh madre mía
La fragancia de tus cultivos de mango
Me hace un salvaje con alegría
Oh, qué emoción
En otoño, oh madre mía
En los vastos campos de arroz florecido
He visto en la extensión, dulces sonrisas por todas partes
¡Ah, que belleza!, ¡Ah que coloraciones!, ¡Ah que sentimiento
y que dulzura!
El edredón que has extendido a los pies de los árboles de brayan
Y a lo largo de los bancos de los ríos
Oh! Madre mía, las palabras de tus labios
Son como un néctar para mis oídos
Ah!, que emoción
Si la tristeza, oh madre mía, moldea abatimiento en tu rostro
Mis ojos se llenan de lágrimas

Referencias

Enlaces externos 

Fichero MIDI

Banglades
Símbolos de Bangladés
Canciones en bengalí
Obras de Rabindranath Tagore
Composiciones en la bemol mayor